Termínem keltské novopohanství nebo keltské moderní pohanství může mít některý z těchto významů:
 neodruidismus – moderní eklektický směr navazující na odkaz starověkých druidů a jejich náboženství,
 keltský rekonstrukcionismus – směr či přístup usilující o přesnou rekonstrukci keltského náboženství.

Externí odkazy